Plegaderus är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Wilhelm Ferdinand Erichson 1834. Plegaderus ingår i familjen stumpbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Stumpbaggar
Plegaderus